Hieronder staat een lijst van vlaggen van Maleisische deelgebieden. Maleisië bestaat uit dertien staten en drie federale territoria.

Vlaggen van staten

Vlaggen van federale territoria

Met de Federale territoria, met een asterisk (*) aangegeven, wordt gedoeld op de Gezamenlijke federale territoria: autoriteit voor de drie federale territoria.

Zie ook
 Lijst van staten en territoria van Maleisië

 
Maleisië
Vlaggen